Immagini - Imagining Argentina (Imaging Argentina) – film del 2002 diretto da Christopher Hampton
 Immagini – album di Flavio Boltro, Furio Di Castri e Manhu Roche del 1987
 Immagini – singolo di Nesli del 2018

Pagine correlate 
Immagine (disambigua)